Ромбальдони — фамилия.
 Ромбальдони, Аксель (род. 1992) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Ромбальдони, Денис (род. 1989) — итальянский шахматист, международный мастер (2008).